«Кре́йвен-охо́тник» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Крейвене-охотнике, созданный Columbia Pictures в сотрудничестве Marvel и распространяемый Sony Pictures Releasing. Четвёртый фильм медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony». Режиссёром выступил Джей Си Чендор, сценаристами — Арт Маркам, Мэтт Холлоуэй и . Главную роль исполнил Аарон Тейлор-Джонсон; также в фильме сыграли Ариана Дебос и Фред Хехингер.

Крейвен-охотник несколько раз должен был появиться в фильмах о других персонажах, однако в 2017 году компания Sony заинтересовалась в создании сольного фильма в рамках своей общей вселенной. Уэнк был нанят для написания сценария в августе 2018 года, а позже к нему присоединились Маркам и Холлоуэй. В августе 2020 года Чендор вступил в переговоры о назначении на должность режиссёра и был официально нанят в мае 2021 года, тогда же Тейлор-Джонсон был выбран на главную роль. Дальнейший кастинг состоялся в начале 2022 года, а съёмки начались в конце марта в Лондоне, Англия и завершились в середине июня. Также они проходили в Исландии и должны были пройти в Глазго.

Премьера «Крейвена-охотника» в США состоится 6 октября 2023 года.

Актёрский состав 
 Аарон Тейлор-Джонсон — Сергей Кравинов / Крейвен-охотник: Охотник на крупную дичь. Тейлор-Джонсон описал своего персонажа как «любителя животных» и «защитника мира природы», однако позднее уточнил, что он будет всё тем же «охотником, которого все хотят увидеть».
 Ариана Дебос — Калипсо: Жрица вуду и  любовный интерес Крейвена.
 Фред Хехингер — Дмитрий Смердяков / Хамелеон: Сводный брат Крейвена и мастер маскировки.

Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола сыграли злодеев в фильме. Также в фильме снимались Рассел Кроу и Леви Миллер.

Производство

Разработка 
Крейвен-охотник должен был появиться в четвёртом фильме режиссёра Сэма Рэйми о Человеке-пауке, однако фильм был отменён в 2010 году в пользу перезапуска франшизы. В декабре 2013 года компания Sony Pictures, анонсируя фильм «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014), объявила о планах по созданию «совместной вселенной» на основании комиксов Marvel Comics. В фильме упоминался персонаж Крейвен-охотник, а режиссёр «Нового Человека-паука» Марк Уэбб выразил интерес в том, чтобы он появился в фильме. В феврале 2015 года компании Sony и Marvel Studios объявили о начале партнёрства, в рамках которого началась работа над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), а также над объединением вселенной Человека-паука и «Кинематографической вселенной Marvel» (КВМ). В мае 2017 года компания Sony объявила о создании «Вселенной Человека-паука от Sony» (SSU). По замыслу Sony, «Крейвен-охотник» должен был стать «дополнением» к фильмам КВМ о Человеке-пауке, в котором будут представлены связанные с Человеком-пауком персонажи, начиная с фильма «Веном» (2018). Студия рассматривала возможность создания фильма о Крейвене в рамках SSU. Во время разработки фильма КВМ «Чёрная пантера» (2018) режиссёр Райан Куглер надеялся включить Крейвена-охотника в фильм из-за сцены в комиксе  «Чёрная пантера», где Т’Чалла / Чёрная пантера сражается с Крейвеном, однако Marvel Studios уведомила Куглера, что права на Крейвена-охотника принадлежат Sony, поэтому у них нет разрешения на его использование в фильмах КВМ.

Для написания сценария к фильму «Крейвен-охотник» был заключён контракт с Ричардом Уэнком. Проект был заявлен как «следующая глава» общей вселенной Sony. Перед Уэнком стояла задача представить зрителям Крейвена и выяснить, на кого из персонажей он сможет охотиться в фильме, поскольку Человек-паук, считавшийся в комиксах «белым китом» Крейвена, имеет малую вероятность на появление из-за сделки с Marvel Studios. По словам Уэнка, Sony планировала адаптировать сюжет серии комиксов Kraven’s Last Hunt. В октябре Уэнк заявил, что «взломал» сюжет и тон фильма ещё до начала работы над сценарием. Он намеревался придерживаться истории персонажа в соответствие комиксам, в том числе показать, как Крейвен-охотник сражается с Человеком-пауком. Уэнк выразил заинтересованность в том, чтобы к фильму присоединился режиссёр фильма «Великий уравнитель» (2014) Антуан Фукуа; Фукуа рассматривал возможность постановки фильма «Морбиус» (2022), основанного на комиксах Marvel, и на основе сценария решил стать режиссёром «Крейвена-охотника». В марте 2019 года Sony подтвердила, что фильм о Крейвене находится в разработке.

Джон Уоттс, режиссёр фильма «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и его сиквела «Человек-паук: Вдали от дома» (2019), выразил заинтересованность в участии Крейвена-охотника в третьем фильме о Человеке-пауке, действие которого происходит в КВМ; Уоттс представил фильм, в котором Питер Паркер / Человек-паук (Том Холланд) противостоит Крейвену, но от этой идеи отказались в пользу сюжета фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2023). К августу 2020 года Арт Маркам и Мэтт Холлоуэй переписали сценарий после аналогичной работы над «Морбиусом», где они не были указаны в титрах. Джей Си Чендор начал переговоры о постановке фильма, а Мэтт Толмак и Ави Арад были назначены продюсерами. Эми Паскаль также выступает продюсером фильма. В мае 2021 года режиссёром фильма был назначен Джей Си Чендор, а Аарон Тейлор-Джонсон был утверждён на главную роль. Компания Sony ранее обращалась к таким актёрам, как Брэд Питт, Киану Ривз, Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер, но руководство Sony быстро приняло решение утвердить на главную роль Тейлора-Джонсона после того, как они были «потрясены» ранними кадрами с его участием в фильме «Быстрее пули» (2022). Тейлор-Джонсон начал переговоры после первого телефонного разговора с Чендором. К июлю сообщалось, что Джоди Тёрнер-Смит ведёт переговоры о получении роли возлюбленной Крейвена, Калипсо. В том октябре Холланд заявил, что он и Паскаль обсуждали возможность повторного исполнения им роли Человека-паука в фильме.

Подготовка 
В начале февраля 2022 года Расселл Кроу получил неназванную роль. Издание The Hollywood Reporter заметило, что большую роль в фильме будут играть члены семьи Крейвена, в связи с чем предположило, что Кроу сыграет отца Крейвена. К тому моменту Коди Смиту-Макфи была предложена роль Хамелеона, неполнородного брата Крейвена, но он отказался из-за съёмочных конфликтов. Также было подтверждено, что Тёрнер-Смит не будет играть Калипсо. Позднее в феврале к актёрскому составу присоединился Фред Хехингер, предположительно с ролью Хамелеона. В марте Ариана Дебос, по слухам, получила роль Калипсо, Алессандро Нивола получил роль злодея, а Кристофер Эбботт — главного злодея. Позднее появились слухи о том, что Эбботт играет . Нивола сказал, что присоединился к проекту, чтобы вновь поработать с Чендором после фильма «Самый жестокий год» (2014). Тейлор-Джонсон готовился к исполнению трюков, тренируясь вместе с Чендором в Англии, недалеко от Лондона, в течение нескольких недель.

Съёмки 
В начале февраля 2022 года съёмки прошли в Исландии на озере Миватн под рабочим названием «». Компания  предоставила услуги для работы, такие как команда из 80 человек, задействованная в съёмках более двух дней. Съёмочный период начался 20 марта 2022 года в Лондоне, Англия, под рабочим названием «». Оператором стал Бен Дэвис, ранее работавший над несколькими фильмами КВМ. Леви Миллер присоединился к актёрскому составу в апреле, а спустя месяц Дебос подтвердила, что исполняет роль Калипсо. В середине июня Тейлор-Джонсон сказал, что уже завершил съёмки, и что фильм снимался на открытой местности, что по его словам «добавило нечто прекрасное» в его личную историю, и назвал этот элемент важным для подлинности персонажа. Нивола также завершил свои съёмки и сказал, что физические способности его персонажа в фильме стали более приземлёнными, в то же время Чендор описал это решение как изображение «самого невероятного олимпийского атлета в вашей жизни». Также процесс должен был пройти в городе Глазго, Шотландия.

Пост-продакшн 
В августе 2022 года Нивола раскрыл, что в фильме будет присутствовать скачок во времени, а в третьем акте его персонаж физически преобразится, причём для этого не будут использованы визуальные эффекты. Он описал свою роль как «классического злодея» со «сложной психологией и личной историей». В следующем месяце Хехингер подтвердил информацию о том, что он сыграл Дмитрия Смердякова / Хамелеона. Позднее в сентябре премьера фильма была перенесена на 6 октября 2023 года.

Маркетинг 
Sony представила первые кадры из фильма в «шоурил-ролике» на  в апреле 2022 года.

Премьера 
Премьера фильма в США состоится 6 октября 2023 года в формате IMAX. Ранее премьера была назначена на 13 января 2023 года.

В декабре 2022 года Sony подписала долгосрочный контракт с канадским стриминговым сервисом , согласно которому начиная с апреля 2023 года площадка будет транслировать у себя фильмы компании после выхода в кинотеатрах и на физических носителях. Crave подписал соглашение о правах на показ по технологии «pay-one», в которое входит в том числе и «Крейвен-охотник».

Будущее 
Тейлор-Джонсон подписал соглашение, согласно которому он исполнит роль Крейвена-охотника в нескольких фильмах.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Вселенной Человека-паука от Sony
Фантастические фильмы 2023 года
Фильмы 2023 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Джей Си Чендора
Фильмы, основанные на работах Стэна Ли